Liste der Kulturdenkmale in Rittersdorf oder Liste der Kulturdenkmäler in Rittersdorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Rittersdorf (Thüringen), Gemeinde Rittersdorf, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

 Liste der Kulturdenkmäler in Rittersdorf (Eifel), Gemeinde Rittersdorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz